Александр Гирс:
 
 
 Гирс, Александр Константинович (1859—1917) — генерал-майор по Адмиралтейству ВМФ Российской империи.
 Гирс, Александр Николаевич (1861—1920) — камергер, Енисейский губернатор 1906—1909 гг.